Dropull (gemeente), een gemeente in het uiterste zuiden van Albanië
Dropull i Poshtëm, een plaats in deze gemeente
Dropull i Sipërm, een plaats in deze gemeente
 Dropull (regio), een streek in het zuiden van Albanië